Michał Andrzej Baron; znany również jako Boxdel (ur. 2 marca 1995 w Poznaniu) – polski przedsiębiorca, jeden z udziałowców federacji Fame MMA, osobowość internetowa i piosenkarz.

Życiorys

Życie prywatne i działalność internetowa 
Pochodzi z Poznania. Swoją działalność na YouTube zaczynał od publikowania filmików o tematyce gamingowej na kanale o nazwie iDelti. 

Od 2015 roku prowadzi kanał o nazwie Boxdel na którym publikował między innymi filmiki demaskujące innych znanych twórców internetowych. 

Jest włodarzem i jednym z czterech współwłaścicieli federacji Fame MMA – organizującej gale typu freak show fight. W ramach federacji próbował także swoich sił jako zawodnik walcząc między innymi z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim.

Działalność muzyczna 
Związany był z projektem Masny Gang. Członek jego przedłużenia grupy MGNG. Na jesieni 2021 roku zaprezentował utwór Louda, który po kilkunastu godzinach od publikacji uzyskał ponad 600 tysięcy wyświetleń i znalazł się na drugim miejscu na Karcie Na Czasie na Youtube. W grudniu tego samego roku gościnnie wystąpił w utworze Friza pt. Yo Mamale.

W maju 2022 gościnnie pojawił się w singlu rapera Kizo pt. Jetlag zapowiadającym album Ostatni taniec.

W listopadzie 2022 singiel Sentino, Nitro, Masnego Bena, MGNG pt. Trójkąt bermudzki został wyróżniony platynową płytą. Utwór był zwiastunem albumu Sentino pt. Megalomania.

Walki freak show fight

MMA

Boks

Przypisy 

Polscy przedsiębiorcy
Polskie osobowości YouTube
Polscy wokaliści
Zdobywcy platynowych płyt
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Poznaniu